Wienkonventionen kan avse olika internationella fördrag underskrivna i Wien, Österrike.

De viktigaste
Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (1961), ett internationellt fördrag rörande diplomatiskt umgänge samt privilegier och immunitet för diplomatiska beskickningar
Wienkonventionen om traktaträtten (1969), hur den internationella rätten skall vara utformad och tillämpas för mellanstatliga traktat och jus cogens

Andra
Wienkonventionen om vägtrafik (1968),  ett internationellt avtal om vissa gemensamma regler för vägtrafik
Wienkonventionen om vägmärken och signaler (1968), hur vägmärken, trafiksignaler och vägmarkeringar
Wienkonventionen om traktaträtten mellan stater och internationella organisationer eller internationella organisationer sinsemellan (1986), kompletterar 1969 års Wienkonventionen om traktaträtten som endast gäller stater
Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet (1985)

Ytterligare minst 10 internationella fördrag har skrivits under i Wien

Se även
Wienkongressen – en kongress med representanter från Europas stater som hölls i Wien mellan september 1814 och juni 1815, efter Napoleonkrigen

Internationella konventioner
Wiens historia